Хајавота има више значења:
 Хајавота (Ајова)
 Хајавота (Канзас)